Diego San José puede referirse a:

 Diego San José de la Torre (1884-1962), escritor, periodista e historiador español.
 Diego San José Castellano (1978-), guionista español.